На данный момент компания Wizard выпустила 27 344 карт!
Коллекционная карточная игра «Magic: The Gathering» постоянно обновляется и дополняется. Каждый год появляется 600—700 новых карт, разделённых на несколько наборов, называемых сетами. Карты внутри каждого сета объединены общими идеями и игровыми механиками. «Wizards of the Coast» выпускают новые карты четыре раза в год:
 Осенью выходит первый, большой сет, включающий 249 карт. В этом сете практически все карты никогда ранее не издавались, за исключением двадцати карт базовых земель и, возможно, нескольких переизданных.
 Зимой появляется второй сет, состоящий из 145 карт и продолжающий общую идею большого набора. Как правило, все карты новые.
 Весной поступает в продажу третий сет того же размера, что и предыдущий. Этот сет завершает цикл из этих трёх сетов.
 Наконец, летом выходит базовый набор — сет, не связанный с предыдущими и состоящий из 249 карт. Он не содержит сложных и новых механик, благодаря чему более доступен для новичков. Этот сет называется Magic X, где X — год, следующий за годом выпуска. Например, первый подобный сет вышел в 2009 году и называется Magic 2010 или сокращённо M10. В этом наборе поровну новых и переизданных карт.
Группа из большого сета и двух маленьких, объединённые смыслом и идеей, называются блоком. Блок получает название, как правило, по первому сету. 
Подобная система началась с выходом сета Осколки Алары в 2008 году. До этого, впрочем, система была практически такая же, за тем исключением, что наборы состояли из большего количества карт (чуть больше 300 для большого сета и 150—180 для маленьких), а базовый набор выходил раз в два года и полностью состоял из переизданных карт. 
Иногда выходят внеочередные сеты, юбилейные или подарочные переиздания и тому подобное. Также возможно появление миниблоков — блоков, состоящих только из одного большого сета и одного маленького. Примером таких миниблоков стали Лорвин и Шэдоумур — четыре сета, вышедшие вместо обычных трёх. Эти миниблоки связаны между собой миром и сюжетом, но абсолютно различны в игровой механике и способностях карт.

Хронология сетов

Терос / Theros (2013/2014) 
Терос

Теросом правит пантеон всемогущих богов. Смертные трепещут перед ними, страдают от их сиюминутных капризов и живут в страхе перед их гневом. Здесь в пещерах живут варвары-минотавры, промышляющие нападениями на заплутавших путников. Гиганты бродят по миру, черпая силы из земли, по которой они проходят. В глубинах морей таятся огромные кракены, а сирены заманивают моряков на погибель. Но, несмотря на все опасности, смертные не падают духом. Здесь как нигде ценится доблесть героев.

Смертным Тероса удается не только выживать, но и процветать, защищая цивилизацию стенами великих полисов. Каждый из таких городов-государств стал оплотом, оберегающим обитателей от бродящих по диким землям Тероса чудовищ. Мелетида, город науки, прогресса, магии и поклонения богам, стала воплощением достижений цивилизованного человечества. Её окружают бескрайние золотые поля пшеницы и море Сирен, а защищает Мелетиду Благочестивая армия. В полисе Акрос величайшей добродетелью считается доблесть на поле битвы. Об акросских воинах ходят легенды по всему Теросу. Грозная крепость Акроса на вершине скалы — сердце сети аванпостов, охватывающей все земли Тероса. Жители этого мира чувствуют себя под надежной охраной. Сетесса, изолированный полис, окруженный кольцами лесов, яростно отстаивает свою независимость. Его жителей связывают крепкие узы, и все обитатели Сетессы безгранично почитают природу.

Основной достопримечательностью блока стало издание карт богов. Все они обладали неразрушимостью, какой-либо активируемой или статической способностью и не являлись существом до тех пор, пока преданность цветам бога не превышала определённого значения. Также были изданы пять Плейснволкеров: Эспет, Ксенаг, Ашиок, Аджани и Киора.

Основные механики блока: Героизм, Дар, Чудовищность, Предсказать

Осколки Алары / Shards of Alara (2008/2009)

Осколки Алары / Shards of Alara 
Осколки Алары — сет-расширение игры Magic the Gathering. Релиз выпуска состоялся 3 октября 2008 года.

«Осколки Алары» — первый сет в блоке «Алара». В состав сета входит 249 карт (101 обычная, 60 необычных, 53 редких, 15 мифических и 20 карт базовых земель). С этого сета в игру была введена новая степень редкости карт — мифическая (обозначается оранжевым цветом значка сета). Мифические карты попадаются примерно в восемь раз реже редких карт.

Основная идея сета — пять осколков, когда-то бывших одним единым миром. Каждый осколок содержит в себе один из пяти цветов магии и два союзных цвета. Каждый осколок имеет свою особую игровую механику и тип существ.

Помимо ввода новой степени редкости игра претерпела ещё несколько изменений. Было сокращено общее число карт в выпуске, с целью сокращения карточного пула в форматах «Блок» и «Стандарт». Одна из обычных карт в бустерах теперь заменена картой базовой земли. Изменения ставят целью сделать игру более дружелюбной для новичков.

Слияние / Conflux 
Слияние — набор-расширение для карточной игры Magic the Gathering. Второй выпуск в блоке «Осколки Алары». Релиз выпуска состоялся 6 февраля 2009 года. В выпуске 145 карт (10 мифических, 35 редких, 40 необычных и 60 обычных).

Выпуск продолжает тему сета «Осколки Алары» и рассказывает о столкновении осколков между собой и последствиях этого: Эспер сталкивается с Гриксисом и Бэнтом, Бэнт — с Эспером и Найей, Найя — с Бэнтом и Джандом, Джанд — с Найей и Гриксисом, Гриксис — с Эспером и Джандом. Виновником столкновения стал planeswalker Никол Болас, появившийся в этом выпуске.

В выпуске развиваются механики «повышение», «пожирание» и «откопать». Кроме того, была введена новая механика — «Владения» (связана с количеством типов базовых земель под контролем игрока).

Алара Возрожденная / Alara Reborn 
Алара Возрожденная — набор-расширение для карточной игры Magic the Gathering. Третий выпуск в блоке «Осколки Алары». Релиз выпуска состоялся 30 апреля 2009 года. В выпуске 145 карт. Первое в истории расширение, состоящее исключительно из многоцветных карт.

Шэдоумур / Shadowmoor (2008) 
Второй мини-блок, состоящий из двух наборов: Шэдоумур (Shadowmoor) и Сумерки (Eventide). Пререлиз первого набора состоялся 19 апреля 2008 года, релиз — 2 мая, пререлиз и релиз второго прошли в июле 2008.

Является тематическим продолжением мини-блока «Лорвин». В отличие от племенной направленности первого, Шедоумур имеет цветовую направленность, то есть карты данного сета получают выгоды не от имеющихся карт того же типа существ, а от имеющихся и играемых карт определенных цветов.

Лорвин / Lorwyn (2007/2008) 
Первый мини-блок, состоящий из двух наборов: Лорвин (Lorwyn) и Рассвет (Morningtide). Действие происходит в новом мире, населённом кискенами (похожи на халфлингов), эльфами (значительно отличаются от обычных фентезийных), гоблинами-боггартами, мерфолками-мерроу, феями, лесовиками (), элементалями и гигантами.

Лорвин / Lorwyn 

Большой набор одноимённого блока, содержит 301 карту: 141 обычную, 80 необычных и 80 редких. Релиз состоялся 12 октября 2007 года. В этом наборе появились два совершенно новых типа карт: Мироходец (Planeswalker) и Племенной (Tribal).

Рассвет / Morningtide 

Второй, маленький, набор из двух в блоке Лорвин. Включает в себя 150 карт: 50 редких, 40 необычных и 60 обычных. Релиз состоялся 1 февраля 2008 года, пререлиз — 19 января.

Десятое Издание / Tenth Edition (2007) 
Юбилейное издание MTG. Релиз состоялся 14 июля 2007 года. Включает в себя 383 карты: 141 обычную, 121 необычную и 121 редкую. В честь юбилея, карты Десятого Издания вышли с чёрным бордюром, в отличие от обычного белого цвета. Также, это первое базовое издание, в которое включены карты с супертипом Легендарный.

Спираль времени / Time Spiral (2006/2007) 
Блок посвящён различным фантастическим явлениям, изменяющим ход времени. Состоит из трёх наборов: Спираль Времени (Time Spiral), Вселенский Хаос (Planar Chaos) и Взгляд в Будущее (Future Sight). Действие происходит в Доминарии.

Спираль Времени / Time Spiral 
Большой сет (301 карта) одноимённого блока, релиз 6 октября 2006 года, пререлизы 23 сентября.

В состав сета включена 121 дополнительная карта. Это так называемые timeshifted-карты. Они представляют собой перепечатки (репринты) карт старых сетов, среди которых такие достойные экземпляры как Akroma, Angel of Wrath, Shadowmage Infiltrator, Gaea’s Blessing и много других достойных карт, памятных многим игрокам.

Также в сете возвращены многие механики, карты с которыми не издавались годами, такие как Flanking, Morph, Flashback, Buyback, Storm.

Новые механики 
 Suspend — возможность сыграть заклинание, отсрочив его разрешение на несколько ходов, при этом оплатив его стоимость заранее, в момент использования свойства suspend. Некоторые карты (Lotus Bloom, Ancestral Vision) не имеют мановой стоимости, то есть единственный способ сыграть их — использовать механику Suspend либо если какой-то игровой эффект позволяет играть заклинания без уплаты стоимости.
 Flash — такой способностью теперь обладают карты, которые не являются мгновенными заклинаниями (instant), но могут быть сыграны в любое время, когда можно играть instant.
 Split Second — наличие этой способности у карты означает, что после неё в стек не могут быть помещены никакие заклинания или способности. Таким образом, такое заклинание нельзя отменить или сделать что-либо «в ответ» на него, кроме специальных действий, таких как получение «маны» и использования свойства оборотней (morph).

Известные карты 
 Тефери, Маг Жалфири ()
 Акрома, Ангел Ярости ()
 Цветение Лотоса ()
 Психический Взрыв ()
 Маг-шпион из Тени ()
 Богарданский Змей ()
 Зов Стада ()

Вселенский Хаос / Planar Chaos 
Вселенский Хаос является вторым набором блока Спираль Времени и содержит 165 карт (60 обычных, 55 необычных, 50 редких). Релиз состоялся 2 февраля 2007 года.
В этом наборе также есть «смещённые» карты, однако они значительно отличаются от таких карт в Спирали Времени. Эти карты являются colorshifted (то есть «смещённые в цвете»). Colorshifted — это карты, отличающиеся от известных карт из предыдущих наборов только цветом и названием. Такие карты имеют альтернативное оформление, более тёмное, чем у обычных карт. Степени редкости такие же как и у обычных карт, в отличие от «смещённых» карт Спирали Времени.

Новые механики 
 Исчезновение (Vanishing) — способность, ограничивающая время нахождения перманента с Исчезновением в игре. Перманент с Исчезновением входит в игру с определённым количеством временных жетонов на нём. В начале своего шага поддержки, игрок, контролирующий этот перманент, должен убрать с него один жетон. Когда убирается последний, игрок должен пожертвовать этот перманент.

Важные карты 
 Проклятие Ада ()
 Бум // Разгром ()
 Акрома, Ангел Бешенства ()
 Тенеб, Жнец ()
 Урборг, Могила Ягмота ()

Взгляд в Будущее / Future Sight 
Выпуск Взгляд в Будущее (Future Sight) содержит 180 карт (60 обычных, 60 необычных, 60 редких.
В выпуск Взгляд в Будущее вошли «смещенные во времени» карты, но они отличаются от подобных карт из выпусков Спираль Времени (карты из прошлого) и Вселенский Хаос (карты из настоящего).

Каждая «смещенная» карта Взгляда в Будущее — это как бы «препринт» карты из какого-нибудь будущего выпуска Магии. Эти карты имеют необычно оформленные рамки. У них нет особой категории редкости, и они просто перемешаны с «нормальными» картами Взгляда в Будущее.
На всех «смещенных» картах в левом верхнем углу рамки есть символ, означающий тип карты. Все карты, относящиеся сразу к нескольким типам, отмечены специальным одинаковым символом.

Лучшие карты сета

Стужа / Coldsnap (2006) 
«Потерянная редакция» блока «Ice Age». Легальна в формате «Ice Age Block Constructed» вместе с «Ice Age» и «Alliances».
Сет содержит 155 карт.

Известные карты

Равника / Ravnica (2005/2006) 
Блок, посвящённый двухцветным сочетаниям — гильдиям. Мир, состоящий из одного гигантского города, где десять гильдий борются за власть.

Содержит сеты:

 Равника: Город гильдий (Ravnica: City of Guilds), сет из 306 карт
 Договор гильдий (Guildpact) сет из 165 карт, вышел 3 февраля 2006
 Раскол (Dissension) — сет из 180 карт, вышел 5 мая 2006

В этом блоке впервые были введены гибридные символы маны, а также выпущены лучшие со времен Revised двухцветные земли (например, Overgrown Tomb, Breeding Pool и т. п.).

Идеей блока является система гильдий —- общности людей или других разумных существ с похожими взглядами на жизнь и ценностями. В игре они представлены Двухцветными сочетаниями. Каждая гильдия имеет двух легендарных существ (лидеров), три земли (две двухцветных и одну — с уникальной активируемой способностью), артефакт, несколько золотых и несколько гибридных карт. Кроме того, каждой гильдии соответствует уникальная новая механика, некоторые из которых нашли своё место в колодах форматов Extended и Legacy. Также существуют одноцветные карты, которые работают лучше, если на их розыгрыш потрачена мана дружественного гильдии цвета.

 Известные карты
 
 
  (создана Бобом Махером (Bob Maher), победителем Invitational)
 
  (Создан Терри Со (Therry Soh), победителем Invitational)

Камигава / Kamigawa (2004/2005) 
Блок, посвящённый легендарным существам и японской мифологии. Всё происходящее является хрониками мира Камигавы, повествующими о войне смертных с их собственными богами.
 Чемпионы Камигавы / Champions of Kamigawa — 306 карт
 Предатели Камигавы / Betrayers of Kamigawa — 165 карт
 Избавители Камигавы / Saviors of Kamigawa — 165 карт

 Новые механики блока
 Ninjitsu
 Splice
 Soulshift
 Bushido
 Epic
 Offering

 Известные карты
 
 
 Цикл из 5 легендарных драконов (Kokusho, Yosei, Ryusei, Jugan и Keiga)

Мирродин / Mirrodin (2003/2004) 
Блок, посвящённый артефактам. Гигантский мир, состоящий из металла… артефакты здесь встречаются на каждом шагу, и даже существа часто содержат в себе вкрапления металла…вернее металлические существа с вкраплениями плоти.
 Мирродин / Mirrodin
 Тёмная сталь / Darksteel
 Пятый рассвет / Fifth Dawn

Блок знаменит порожденной им чрезвычайно сильной колодой под названием Affinity, ключевые карты которой были в конечном счёте запрещены в формате Standard и блоке Mirrodin.

Новые механики блока:
 Affinity
 Equip
 Modular
 Sunburst
 Scry
 Imprint
 Entwine

Известные карты:
 
  (Создан Йенсом Тореном (Jens Thoren), победителем Invitational)

Натиск / Onslaught (2002/2003) 
Блок, посвящённый племенам существ — эльфам, гоблинам, птицам, солдатам… Теперь типы существ играют ключевую роль.
 Натиск / Onslaught
 Легионы / Legions
 Бич / Scourge

Новые механики блока:
 Morph
 Cycling
 Storm
 Provoke
 Double Strike
 Amplify

Известные карты:
  (Создан Каем Бадде (Kai Budde), победителем Invitational)

Одиссея /Odyssey (2001/2002) 
Блок, механики которого посвящены картам на кладбище.

 Одиссея / Odyssey
 Мучения / Torment
 Судилище / Judgement

Новые механики блока:
Threshhold — карты получают дополнительные возможности, если у их владельца на кладбище 7 или более карт
Flashback — Волшебства и Мгновенные заклинания с Flashback можно повторно сыграть из кладбища, уплатив стоимость способности и затем убрав их из игры
Madness — Карты с Madness можно сыграть дешевле, если какой-либо эффект заставляет вас сбросить эту карту из руки

Известные карты:
Wild Mongrel
Shadowmage Infiltrator (Создан Джоном Финкелем (Jon Finkel), победителем Invitational)
Sylvan Safekeeper (Создан Олле Раде (Olle Rade), победителем Invitational)
Psychatog
Call Of The Herd
Deep Analysis
Cunning Wish
Living Wish
Burning Wish

Вторжение / Invasion (2000/2001) 
Блок, посвящённый многоцветным картам и колодам.
 Вторжение / Invasion
 Переход через грань мира / Planeshift
 Апокалипсис / Apocalypse

Новые механики блока:
Kicker — позволяет доплатить при розыгрыше заклинания дополнительную сумму и получить приятный эффект.

Известные карты:
Meddling Mage (Создан Крисом Пикулой (Chris Picula), победителем Invitational)
Pernicious Deed
Spiritmonger
Vindicate

Меркадианские Маски / Mercadian Masques (1999/2000) 
 Меркадианские Маски / Mercadian Masques
 Возмездие / Nemesis
 Пророчество / Prophecy

Урза / Urza (1998/1999) 

 Сага Урзы / Urza’s Saga
 Наследие Урзы / Urza’s Legacy
 Судьба Урзы / Urza’s Destiny
Достаточно запоминающийся сет и очень творческий. Известные карты

Fluctuator  Карта уровня типа 1, есть 2 режима быстрого уничтожения и серьёзной борьбы, но колода сильно дешевле Type 1. Цена технической ошибки достаточно высокая. Сразу запрещён в Type 2. Особенностью что база дешёвая (но сложность с самыми сильными cycling существами), но некоторые карты и замену ставим под противника.

Живые земли 5 штук (борьба на фронте земель пошла только в следующем сете, по негласным правилам включали 4 своего цвета)

Thieving Magpie как правило периодическая атака сороки показывала преимущество

Tinker Replenish карты, имеющие свой формат, но неспособные к дальнейшей борьбе в формате Extended

Masticore Сильное существо, но прожорливее чем слон

Tempolar adept Недооценённый, без оружия способный выиграть так как при удавшемся раскладе на первых четырёх ходах в lockdown. Главный минус что в РФ и США было мало шансов (большая доля колод прямого повреждения у противников), но на мировом уровне в основном не было угроз. Однако при борьбе колод с аналогичной базой сложно предсказуем результат.

Буря / Tempest (1997/1998) 
 Буря / Tempest
 Твердыня / Stronghold
 Исход / Exodus

Мираж / Mirage (1996/1997) 
 Мираж / Mirage
 Видения / Visions
 Weatherlight (название корабля, летающего между вселенными)

Ледниковый Период / Ice Age (1995/1996) 
 Ледниковый период / Ice Age
 Союзничества / Alliances
 Стужа / Coldsnap (2006)
 Родные земли (Homelands)

Сет «Homelands» был включён в блок ради соответствия концепции трёх сетов. Он не имеет ничего общего с сюжетной линией блока. В настоящее время в формате Ice Age Block Constructed он заменён изданным на 10 лет позднее сетом «Coldsnap».

Нетурнирные сеты 
 Portal
 Portal Second Ade
 Portal: three Kingdoms (на сленге «Китайский портал»). Сделан на базе Китайской истории, чрезвычайно много карт с супертипом легендарный.
 Starter

Первоначально был концепцией «для новичков», но практика показала трудность перехода (в полной версии успешно играли только 2 игрока, которые играли в Московском портальном турнире как дополнительном, а не основном), а также слабую коллекционную ценность: почти все карты ценились по картинке, а не игровой способности). В Санкт-Петербурге эксперимент оказался более успешным.

Карты данных блоков позже были включены в Type 1.

В Портальных турнирах минимум 40 карт, базовые земли из любого сета, Zodiac Dracon — не более 1 на колоду. Способность horsemanship тождественна flying (полёт)
 Московский турнир
 Первоначально допускались карты из любого издания (кроме Counterspell, так как uncommon). Потом — только напечатанные в портальных сетах (напечатанные в другой редакции нелегальны). Ограничение не применяется к базовым землям.
 Потом добавился список из 127 карт VI редакции, не противоречащим концепции Портала (то есть без активируемых способностей и без Instant, за исключением 2 «боевых»). Карта должна быть издана именно в VI редакции (по факту — исключение City of brass).
 Питерский турнир: Карты только из портальных сетов. После добавления VI редакции, ограничение снято.

Интересным моментом было что карта Blaze переиздана в VI редакции, но не была издана в турнирных сетах (единственный случай с момента выхода IV редакции, когда появилось правило перепечатки). То есть была единственной картой, добавленной в турнир таким образом (представляет собой ослабленный Fireball, напечатанный вплоть до V редакции).

Примечания

Ссылки 
 http://www.wizards.com/default.asp?x=magic/products/cardsets — страница официального сайта Wizards of the Coast с информацией о наборах и изданиях.

Magic: The Gathering
Сеты Magic: The Gathering